Vila Nogueira pode referir-se a:
Vila Nogueira - bairro da cidade de São Paulo
Vila Nogueira - bairro de Campinas
Vila Nogueira - bairro de Diadema

Desambiguação